Dvorac Miramare, dvorac u blizini grada Trsta na obali Tršćanskog zaljeva
 Miramare (mototrkalište), bivše moto-trkalište u Zagrebu.